Contrebia puede hacer referencia a:

 Contrebia Belaisca, en Zaragoza, cercada en la primera guerra celtíbera.
 Contrebia Carbica, en Cuenca.
 Contrebia Leucade, en La Rioja.